Dignam ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dignam (1939–2020), australischer Schauspieler
 Basil Dignam (1905–1979), britischer Schauspieler
 Mark Dignam (1909–1989), britischer Schauspieler
 Mary Dignam (1857–1938), kanadische Malerin